

Patronyme 

 Jean-Edme Boilleau (1738-1814), homme politique français ;
 Jacques Boilleau (1751-1793), son frère, homme politique français.

Toponyme 

 Ferland-et-Boilleau, municipalité québécoise de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean.